Arroyo steht für:
 Arroyo (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Arroyo, im Spanischen ein Bach oder auch kleinerer Fluss, auch ein Trockental oder ein episodischer Flusslauf, siehe Wadi

Arroyo ist der Name folgender

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Arroyo (Pennsylvania)
 Arroyo Colorado Estates Colonia (Texas)
 Arroyo del Agua (New Mexico)
 Arroyo Gardens Number 1 Colonia (Texas)
 Arroyo Gardens Number 2 Colonia (Texas)
 Arroyo Gardens Number 4 Colonia (Texas)
 Arroyo Gardens (Texas)
 Arroyo Grande (Kalifornien)
 Arroyo Heights (Washington)
 Arroyo Hondo (New Mexico)

weiterer Orte
 Arroyo Blanco (Uruguay), Ortschaft in Uruguay
 Arroyo Concepción, Landstadt in Bolivien
 Arroyo de la Encomienda, Ortschaft in Spanien
 Arroyo (Puerto Rico), eine Stadt in Puerto Rico
 Arroyo Seco (Querétaro), Ort in Mexiko
 San Nicolás de los Arroyos, Argentinien

Flüsse:
 Arroyo Vejigas Chico
 Arroyo de Gaetán
 Arroyo de la Cascada
 Arroyo de la Tapera
 Arroyo de las Vejigas
 Arroyo del Aguapey

im NRHP gelistete Objekte:
 Arroyo Grande IOOF Hall, in Arroyo Grande, Kalifornien, ID-Nr. 91000344
 Arroyo Hondo Pueblo, in Santa Fe, New Mexico, ID-Nr. 07000950

Siehe auch:
 Arrojo
 Arroyo Grande
 Arroyo Seco